Sos del Rey Católico kan syfta på:

Spanien 

 Sos del Rey Católico (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Sos del Rey Católico (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar